Mycomyces är ett släkte av svampar. Mycomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycomyces